Mitterwurzer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Friedrich Mitterwurzer (1844–1897), österrikisk skådespelare

Tyska efternamn